Deux équipes cyclistes ont porté le nom de la marque Utensilnord :
 l'équipe polonaise appelée Utensilnord pour sa seule saison en 2009;
 l'équipe hongroise appelée Utensilnord de 2014 à 2015 et qui avait pour ancienne appellation De Rosa-Stac Plastic, De Rosa-Ceramica Flaminia, Utensilnord Named puis Utensilnord Ora24.eu et qui est devenur Szuper Beton en 2016.